

Водокачка — хутір, Сєверський район, Краснодарський край
 Водокачка — присілок, Угранський район, Смоленська область

Водокачка — село, Миколаївська область, Вітовський район